Okręty US Navy o nazwie USS  "Narcissus":
Pierwszy "Narcissus" był parowcem o napędzie śrubowym, który służył dla Unii w czasie wojny secesyjnej
Drugi "Narcissus" (WAGL-238) był okrętem US Coast Guard, który został przeniesiony do US Navy. Służył jako duża boja do końca II wojny światowej, gdy został zwrócony do CG.

Narcissus